Il doppio del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Gary Donnelly e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Sergio Casal e Emilio Sánchez 2–6, 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (finale)
 Gary Donnelly /  Tomáš Šmíd (campioni)

 Paolo Canè /  Simone Colombo (semifinali)
 Claudio Panatta /  Wolfgang Popp (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hypo Group Tennis International 1986